Лев Ле́вин: Левин, Лев Абрамович (1909—1993) — советский библиограф, историк книги, профессор МГИК, заслуженный работник культуры РСФСР (1981).
 Левин, Лев Григорьевич (1870—1938) — врач, расстрелянный по обвинению в убийстве Максима Горького.
 Левин, Лев Ильич (1911—1998) — советский литературный критик, поэт и драматург.
 Левин, Лев Михайлович (1916—1984) — советский учёный, лауреат Сталинской премии.
 Левин, Лев Юрьевич (род. 1976) — российский геомеханик, профессор ПГНИУ и ПНИПУ, член-корреспондент РАН (2022).